A TEK rövidítés a következőkre utalhat:

 Társadalomelméleti Kollégium
 Terrorelhárítási Központ
 területi ellátási kötelezettség